Tournoi de Hambourg 1996 peut faire référence à:
 Tournoi de tennis de Hambourg (WTA 1996), tournoi de tennis féminin
 Masters de Hambourg 1996